

Astronomia
 148 Gallia – asteroide del sistema solare
 Gallia – caratteristica di albedo di Mercurio

Geografia
 Gallia – antica regione geografica dell'Europa centro-occidentale.
 Gallia – frazione di Pieve del Cairo in provincia di Pavia
 Gallia – diocesi del tardo Impero romano
 Gallia cisalpina – denominazione, al tempo della Repubblica romana, di una zona dell'Italia Settentrionale
 Gallia Belgica – provincia dell'Impero romano
 Gallia Lugdunense – provincia dell'Impero romano
 Gallia Narbonense – provincia dell'Impero romano
 Contea di Gallia – contea dell'Ohio, negli Stati Uniti d'America
 Gallia (Galija) – isola nell'arcipelago delle isole Brioni, in Croazia

Altro 
 Gallia – calciatore italiano
 Gallia – asteroide presente nel romanzo Le avventure di Ettore Servadac di Jules Verne
 SS Gallia (1913) – transatlantico francese
 Adi Gallia – personaggio del film Guerre stellari

Pagine correlate 
Gallio

Altri progetti